

Ковачево () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Санданський.
 Ковачево () — село в Пазарджицькій області. Входить до складу общини Септемврі.
 Ковачево () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Раднево.